Евгений Литвинов
 Литвинов, Евгений Данилович (1931 — начало 2000-х) — советский футболист.
 Литвинов, Евгений Леонтьевич (1924—1980) — украинский советский партийный деятель.